Шталекерииды  — семейство триасовых дицинодонтов, близких к семейству каннемейерид. Известны из Европы и Южной Америки.

Семейство шталекериид включает как мелких (элатозавр), так и гигантских (шталекерия, элефантозавр) дицинодонтов. Найденный в 2008 году гигантский дицинодонт лисовиция (Lisowicia bojani) из позднего триаса Польши также принадлежит к этому семейству. Шталекерииды были одними из крупнейших сухопутных животных триаса.

Кладограмма 
Кладограмма по Kammerer et al. (2013):

Кладограмма по  Kammerer et al. (2021):

Роды

Примечания 

Дицинодонты
Семейства синапсид
Синапсиды триасового периода